131 rok naszej ery
 131 rok przed naszą erą
 131 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 131
 planetoida (131) Vala
 misja promu kosmicznego STS-131
 droga wojewódzka nr 131
 linia kolejowa nr 131
 Sonet 131 Williama Shakespeare'a
 Psalm 131
 samochód Fiat 131
 francuski samolot bombowy i rozpoznawczy Bloch MB.131
 niemiecki samolot Bücker Bü 131
 karabin maszynowy MG 131
 131 Eskadra Myśliwska